Атанас М. Мърдев (изписвано до 1944 година Атанасъ Мърдевъ) е български просветен деец от Българското възраждане в Тракия.

Биография 
Мърдев е роден в 1883 г. или около 1885 година в кешанското село Булгаркьой, тогава в Османската империя. В 1904 година завършва Одринската българска гимназия „Д-р Петър Берон“, след което е български учител в Димотика. По подозрение, че участва в революционното движение, турските власти му забраняват да преподава, след което заминава за София и следва математика в Софийския университет. Не завършва и след Хуриета от 1908 г. се прехвърля в Одрин, където се занимава с книжарство. В началото на Балканската война през 1912 г. е заточен в Мала Азия с други 104 души. През 1913 година е кехая на родното си село и притежава 1400 овце, но при нахлуването на Османската армия в Тракия по време на Междусъюзническата война е разорен. В 1920 г. се установява в Свиленград, където работи като книжар и поддържа собствена книжарница, същевременно е настоятел на дружество „Куриер“ в града.

Вижте също 
 Хараламби Мърдев

Бележки 

Възпитаници на Одринската българска мъжка гимназия
Български книжари
Хора от вилает Одрин
Български просветни дейци от Тракия
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Тракия